Ха́фнер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хафнер, Антон (1918—1944) — немецкий лётчик-ас Второй мировой войны, одержавший 204 победы в воздухе.
 Хафнер, Карл Магнус (1815—1861) — немецкий скрипач.
 Хафнер, Сабина (род. 1984) — швейцарская бобслеистка, участница двух зимних Олимпийских игр.
 Хафнер, Томо (род. 1980) — словенский хоккеист.

См. также 
 Афнер
 Хефнер
 Хеффнер